Dili oder Díli steht für:
 Dili, die Hauptstadt von Osttimor
 Díli (Boot), ein Patrouillenboot der Verteidigungskräfte Osttimors (F-FDTL)
 Dili (Gemeinde), eine Gemeinde von Osttimor
 Dili (St. Niklaus), Maiensäss der Alp Jungen der Gemeinde St. Niklaus im Walliser Bezirk Visp, Schweiz

Dili ist der Familienname folgender Personen:
 Richi Puspita Dili (* 1989), indonesische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Díly
 Dilli (Begriffsklärung)